Sega Rally 3
 Panneau SR3 annonçant une zone où la vitesse est contrôlée en France